Ashurst – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Ashurst – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Ashurst – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)